Thy Neighbor's Wife est le titre de :

 Un essai de Gay Talese (1981) : Thy Neighbor's Wife
 Un film de Hugo Haas (1953) : Thy Neighbor's Wife (Haas)
 Un film de Jim Wynorski (2001) : Thy Neighbor's Wife (Wynorski)

Homonymie de titre